Municipio de Fawn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fawn (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.
 Municipio de Fawn (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.